The Open Championship, vaak British Open genoemd, zeer prestigieus mannengolftoernooi
 Women's British Open, prestigieus vrouwengolftoernooi
 British Open (snooker), voormalig snookertoernooi
 Britse Open (squash), belangrijk squashtoernooi
 BDO British Open, dartstoernooi